Театр «Сан-Бенеде́тто» () — оперный театр в Венеции, основанный в  году. Наиболее активно функционировал во 2-й половине XVIII века, будучи одной из главных оперных площадок города наряду с более старыми театрами Сан-Лука, Сан-Моизе, Сан-Кассиано и другими. В XIX веке его основным конкурентом стал театр «Ла Фениче», открывшийся в  году.

В театре «Сан-Бенедетто» впервые начали опускать занавес между действиями спектакля, тем самым заложив традиции антракта.

История 
Театр был построен по заказу семейства Гримани, уже владевшим большими театрами Сан-Джованни и Сан-Самуэле, как более камерная сцена для постановок опер-сериа. Для строительства Микеле Гримани выбрал участок, принадлежавший семействам  и . Театр вместимостью в 155 лож был построен в форме цирка — будучи практически окружностью в плане, он обладал обширной сценой. Открытие состоялось 26 декабря  года постановкой оперы Джоаккино Кокки «Зое».  

В 1766 году, когда у Гримани начались финансовые проблемы, здание перешло в совместную собственность нескольких знатных венецианских патрициев, владевших собственными ложами в театре. 

В первой половине 1760-х годов балетмейстером театра был Пьер Гранже. В 1765 и 1767—1769 годах году эту должность занимал Винченцо Галеотти, танцевавший в театре с 1761 года. На тот момент труппа состояла из двух солистов, солистки, супруги Галеотти Антонии, и шестнадцати артистов кордебалета. 1772—1773 годах балетмейстером театра был педагог Галеотти Гаспаро Анджолини.

После пожара, случившегося 5 февраля  года (1773-й по венецианскому календарю), театр был перестроен архитектором  на средства венецианских патрициев — при этом зрительный зал вместо полуциркульной приобрёл традиционную для итальянского театра подковообразную форму. 

22 января 1782 года в театре «Сан-Бенедетто» были даны бал и торжественный ужин в честь графа и графини Северных — наследника российского престола Павла Петровича и его супруги Марии Фёдоровны, совершавших путешествие по Европе.

В 1786 году после судебного разбирательства театр перешёл в собственность семейства , которому принадлежала земля, на которой он был построен, и с 1787 года стал функционировать как «Театр Веньер». В 1821 году его владельцем стал импресарио Джованни Галло, после чего он стал называться «Театром Галло». Сын Галло, к которому театр перешёл по наследству в 1848 году, в 1868 году переименовал его в честь композитора Джоаккино Россини в «Театр Россини».  

В 1937 году здание было перестроено архитектором Карло Скарпа под кинотеатр. Этот «Кинотеатр Россини» был закрыт в 2007 году, в 2010 году на средства города началась реконструкция здания.

Премьеры 

В театре состоялось более 140 оперных премьер, среди которых:
 26 декабря  — «Зое» Джоаккино Кокки (открытие театра)  
 18 октября  — «» Симона Майра
 22 мая  — «Итальянка в Алжире» Джоаккино Россини, постановка Джованни Пикути 
 8 июня  — «» Карло Кочча
 26 июня  — «» Карло Кочча
 14 января  — «Верная супруга» Джованни Пачини
 24 апреля  — «» Джоаккино Россини
 28 февраля  — «» Луиджи и Федерико Риччи
 6 мая  — «Травиата» Джузеппе Верди (новая редакция композитора после провала в театре «Ла Фениче», Виолетта — )

Примечания 

Сан-Бенедетто
Театры, основанные в 1755 году
Здания и сооружения, построенные в 1755 году
Театры, построенные в 1750-е годы
Театры, построенные в 1770-е годы
1755 год в Италии
Бывшие кинотеатры Италии
Здания и сооружения Сан-Марко
Здания и коллекции рода Гримани